Saratoga Springs es el nombre de varias localidades en los Estados Unidos:

 Saratoga Springs, ciudad ubicada en California.
 Saratoga Springs, ciudad ubicada en Nueva York.
 Saratoga Springs, ciudad ubicada en el condado de Utah.